В 1892 году в Лондоне состоялись два турнира: 7-й конгресс Британской шахматной федерации и двухкруговой турнир сильнейших британских шахматистов при участии Эм. Ласкера. В обоих турнирах победил будущий чемпион мира.

Турнирные таблицы

7-й конгресс Британской шахматной федерации

Двухкруговой турнир

Литература 
 

Лондон (шахматный турнир)
1892 год в шахматах
1892 год в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1892 году